Seventh Heaven est le titre original des œuvres suivantes :

 L'Heure suprême (Seventh Heaven), film américain réalisé par Frank Borzage (1927).
 L'Heure suprême (Seventh Heaven), film américain réalisé par Henry King (1937).
 Seventh Heaven, album du groupe japonais Kalafina sorti en 2009.

Voir aussi